La gara di Sciabola individuale maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2014 si è svolta il 18 luglio 2014.

Il vincitore è stato il russo Nikolaj Kovalëv che ha battuto in finale il sudcoreano Gu Bon-gil. La medaglia di bronzo è stata conquistata dal romeno Tiberiu Dolniceanu e dal russo Aleksey Yakimenko.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di scherma 2014

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di scherma 2014